Альнитак (,  — кушак, матерчатый пояс), или ζ Ориона / Дзета Ориона, — звезда в созвездии Ориона, которая является самой яркой звездой класса O с визуальной звёздной величиной +1,72 (в максимуме +1,72 и в минимуме до +1,79), левая и самая близкая звезда астеризма «Пояса Ориона». В «Пояс Ориона» входят Минтака (δ Ориона / Дельта Ориона) и Альнилам (ε Ориона / Эпсилон Ориона). Альнитак находится на расстоянии около 817 св. лет. Это тройная звезда. Главная звезда — горячий голубой сверхгигант абсолютной величины −5,25. У неё есть два голубоватых спутника 4 и 10 величин. Эти звёзды являются членами ассоциации Орион OB1.

Система тройной звезды

Компоненты звёздной системы 
Альнитак A — голубой сверхгигант спектрального класса O9.7 Ibe, абсолютной величины −5,25. В 28 раз массивнее Солнца, и его диаметр равен 20 солнечным.

Альнитак B — звезда-гигант 4,2 величины класса O9.5Ibe обращается вокруг Альнитака A за 1500 лет. Альнитак В в свою очередь является двойной, имеет звезду-спутник 9 величины.

Альнитак С — звезда 10-й звёздной величины, была открыта в 1998 году.

История наблюдений 
Альнитак известен ещё с античности как компонент Пояса Ориона, имела большое культурное значение.

В 1819 году немецкий астроном-любитель  обнаружил, что Альнитак является двойной звездой. В 1998 году группой астрономов обсерватории Лоуэлла было обнаружено, что у яркой основной звезды есть близкий спутник.

Первоначально считалось, что расстояние до звезды, как и до звезды Альнилам, примерно равно 1500 св. лет, но измерения её параллакса с помощью спутника Hipparcos, опубликованные в 1996 году показали, что эта система находится почти вдвое ближе.

Звёздная система Альнитак располагается внутри туманности IC 434.

См. также 
 Список наиболее массивных звёзд

Примечания

Ссылки 

 
 Zeta Orionis: Chandra Observes That Massive Stars Are More Sun-Like Than Believed
 ζ Ориона на сайте Alcyone

Орион (созвездие)
Голубые сверхгиганты
Тройные звёзды
Объекты Байера
Объекты Флемстида
Гиганты (звёзды)
Объекты HD и HDE
Объекты HIP
Звёзды O-класса